Демилитаризованная зона:

 Демилитаризованная зона — территория, на которой по международному договору запрещено содержание вооружённых сил.
 Демилитаризованная зона — зона, разделявшая Вьетнам на два государства в 1950—1970-х годах.
 Демилитаризованная зона — зона, разделяющая Корейский полуостров на две половины.
 Рейнская демилитаризованная зона — зона на территории Германии с 1919 по 1936 годы. 
 Демилитаризованная зона — сегмент компьютерной сети, создаваемый с целью обеспечения информационной безопасности.